А́нна Никола́евна Е́сипова (, Санкт-Петербург — , там же) — российская пианистка и музыкальный педагог.

B 1871—1892 годах жила за границей, часто выступала c концертами в России. C триумфом гастролировала во многих странах Европы и в США.

Биография 
В 13 лет была принята в Петербургскую консерваторию в класс А. И. Виллуана; весной 1865 года была переведена в класс к К. К. Фан-Арку, а с 1866 года в класс Ф. О. Лешетицкого, второй женой которого она стала в 1880 году.

Успешно дебютировала в 1868 году в Зальцбурге. 

2 ноября 1869 года состоялось первое выступление Есиповой в Петербурге: она исполнила 4-й концерт Бетховена для фортепиано с оркестром под управлением Э. Ф. Направника. 

23 мая 1871 года Анна Есипова окончила с золотой медалью полный курс, как по специальному, так и по обязательным предметам.

С 1871 года жила, преимущественно, за границей, — объехала почти все страны мира. Критики отмечали лёгкость и изящность исполнения, певучее звучание инструмента. В её репертуаре — сочинения Ф. Шопена, Ф. Шуберта, Ф. Мендельсона, В. Моцарта, Л. Бетховена, а также пьесы салонно-виртуозного характера. В 1875 году А. С. Фамицын отметил:
При всей ровности, при всей изящности и законченности исполнения артисткою сочинений всех школ мы полагаем, что к главной специальности её принадлежат именно сочинения Шопена

Постоянными творческими спутниками Есиповой, в ансамбле, были К. Давыдов, Л. Ауэр и А. Вержбилович. Играла, в частности, в  с Антоном Рубинштейном.

Как отмечал впоследствии Г. М. Коган:
Есипова — пианистическое явление, выходящее за пределы своего времени и своей страны. [Она] в течение двадцати с лишним лет изъездила с концертами весь мир. Успех её был огромен. Париж и Лондон, немецкие и американские города восторженно рукоплескали русской пианистке. Это не был только личный триумф Есиповой: это была важная веха в росте мирового значения русского пианистического искусства. До Есиповой только один русский пианист широко прославился за границей — Антон Рубинштейн. Но Рубинштейна ещё можно было рассматривать как одиночку, как блестящее исключение, как гениального самородка. Игра Есиповой засвидетельствовала перед всем светом наличие в России родника пианистических талантов, замечательной школы, высокой пианистической культуры.

После развода с Лешетицким в 1892 году Есипова вернулась в Россию, заняв место профессора фортепиано в Санкт-Петербургской консерватории. Сторонница активной пальцевой техники.

В начале преподавания в классе Есиповой было двенадцать учеников, а через несколько лет в него входило уже 42 студента. Среди её учеников в разное время были: Ольга Калантарова, Гавриил Романовский, Томас де Гартман, Альфред Мерович, Владимир Дроздов, Сергей Тарновский, Леонид Крейцер, Юзеф Турчинский, Наталья Позняковская, Анастасия Абдушели-Вирсаладзе, Александр Боровский, Борис Захаров, Александр Зейлигер, Сергей Прокофьев; также у неё обучались: Исидор Ахрон, Симон Барер, Мария Юдина; брал уроки Борис Фомин.

По мнению Г. М. Когана:
Есипова буквально царила в Петербургской консерватории… Попасть в класс Есиповой сделалось заветной мечтой каждого молодого пианиста в Киеве и Саратове, Ростове и Екатеринбурге. Двадцать лет работы Есиповой в Петербургской консерватории — золотая пора в истории русского пианистического образования, оказавшая заметное воздействие на мировое пианистическое искусство.

Семья 

Сын Евгений Иванович Ильин (1877—1915) — пианист; был женат на ученице матери — Ольге Калантаровой.

Мать и сын были похоронены на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. В 1948 году перезахоронены в «Некрополе мастеров искусств»; тогда же на могиле была установлена скульптурная композиция А. Аргенти, выполненная в 1900 году (с утраченными крыльями ангела и крестом).

Младший брат — Владимир Николаевич Есипов

Комментарии

Примечания

Литература 
 Беркман Т. А. Н. Есипова: Жизнь, деятельность и пед. принципы / Под ред. и с предисл. Г. М. Когана. — М.-Л.: Музгиз, 1948. — 144 с.
 Бертенсон Н. Анна Николаевна Есипова. Очерк жизни и деятельности. — Л.: Музгиз, 1960. — 151 с.

Ссылки 
 Анна Есипова
 Попова С. А. Н. Есипова и В. В. Тиманова — выдающиеся русские женщины-пианистки XIX века
 Байдалинов С. Н. Фортепианная школа А. Н. Есиповой и её значение в современной музыкальной педагогике (диссертация). — М., 2000. — 184 с.
 Болотов Ю. В. Исполнительская и педагогическая деятельность А. Н. Есиповой в контексте отечественного фортепианного искусства (диссертация. — СПб., 2007. — 207 с.
 Болотов Ю. В. Об особенностях концертной деятельности А. Н. Есиповой
 Заметки о Есиповой

Академические музыканты Российской империи
Выпускники Санкт-Петербургской консерватории
Преподаватели Санкт-Петербургской консерватории
Ученики Теодора Лешетицкого
Перезахороненные с Никольского кладбища Александро-Невской лавры